Dauphin, királyi cím a Valois és a Bourbon dinasztiák uralkodása alatt Franciaországban.

Földrajzi helyek 
Manitoba, Kanada
Dauphin, kisváros, Manitoba, Kanada
Dauphin, Manitoba (vidéki törvényhatóság (rural municipality)), Kanada
Dauphin regionális repülőtér, Manitoba, Kanada
Dauphin (tartományi szavazókerület), Manitoba, Kanada
Dauphin vasútállomás, Manitoba, Kanada
Dauphin-tó, Manitoba, Kanada

Franciaország
Mont-Dauphin, Franciaország
Dauphin, Alpes-de-Haute-Provence, Franciaország

Egyesült Államok
Dauphin, Pennsylvania, USA
Dauphin megye, Pennsylvania, USA
Dauphin Island, Alabama, USA

Egyéb államok 
Dauphin Quarter, Saint Lucia

Lásd még 
Dauphine
Dauphin (rakéta)
USS Dauphin (APA 97), hajó
Eurocopter Dauphin, helikoptertípus
Dauphiné